Никола́й, реже Нико́ла — мужское двухосновное русское личное имя греческого происхождения; восходит к  ( — «побеждать» и  — «народ»).

Разговорные формы имени: Миколай, Микола, Микула, Микулай, Микулей, Никула, Никулей.
Производные фамилии — , , , Николайкин, Миколайчук, , , , , , , , , , , , Миколаевский, , , Никашкин.

Именины 
 Православные именины (даты приведены по григорианскому календарю):
 6, 8, 9, 10, 14, 17, 24, 31 января
 1, 4, 6, 14, 16, 17, 26, 28 февраля
 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 26 марта
 10, 17, 18, 24, 30 апреля
 3, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 22, 29, 30 мая
 1, 5, 10, 13, 18, 20, 23, 27 июня
 4, 8, 17, 27 июля
 2, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 25, 26, 27 августа
 1, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28 сентября
 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 31 октября
 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29 ноября
 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 декабря

Примечания 

Русские мужские имена